Апреся́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Апресян, Дереник Захарович (1899—1939) — советский партийный и государственный деятель, Народный комиссар внутренних дел Узбекской ССР (1937—1938), майор государственной безопасности.
 Апресян, Рубен Грантович (род. 1953) — доктор философских наук, зав. сектором Института философии РАН.
 Апресян, Сергей Аршалуйсович (1940—1992) — советский футболист.
 Апресян, Юрий Дереникович (род. 1930) — российский лингвист, профессор, академик РАН.